Зигфрид I — имя нескольких правителей в Германии.

 Зигфрид I — граф Мерзебурга, «легат» Восточной Саксонской марки с 936 года
 Зигфрид I Люксембургский (умер в 998 году) — граф в Мозельгау и Арденненгау, 1-й граф Люксембурга с 963 года
 Зигфрид I фон Балленштедт (ок. 1075—1113) — пфальцграф Рейнский с 1095/1097 года, граф Веймара и Орламюнде с 1112 года.